Debrouver est un patronyme porté notamment par :

 Erwan Debrouver (1993-), joueur français de rink hockey ;
 Lilian Debrouver (1996-), gardien de but international Français de rink hockey.